Julgamento de Jesus no Sinédrio - o primeiro julgamento, no tribunal judaico conhecido como Sinédrio.
 Corte de Pilatos - após ter sido condenado no Sinédrio, Jesus foi enviado ao governador romano, Pôncio Pilatos, para ser condenado.
 Jesus na corte de Herodes - ao saber que Jesus era galileu, Pilatos o enviou para ser condenado pelo tetrarca Herodes Antipas, que o devolveu para Pilatos.